Scarlatti ist der Familienname folgender Personen:

 Alessandro Scarlatti (1660–1725), italienischer Komponist
 Anna Maria Scarlatti (1661–1703), italienische Sängerin, Schwester von Alessandro Scarlatti
 Domenico Scarlatti (1685–1757), italienischer Komponist, Sohn von Alessandro Scarlatti
 Francesco Scarlatti (1666–1741), italienischer Violinist und Komponist, Bruder von Alessandro Scarlatti
 Giorgio Scarlatti (1921–1990), italienischer Rennfahrer
 Giuseppe Scarlatti (1718?–1777), italienisch-österreichischer Komponist, Enkel von Alessandro und Neffe von Domenico Scarlatti, oder Sohn von Francesco Scarlatti

 Pietro Filippo Scarlatti (1679–1750), italienischer Komponist, Sohn von Alessandro Scarlatti
 Tommaso Scarlatti (um 1671–1760), italienischer Opernsänger (Tenor), Bruder von Alessandro Scarlatti

Scarlatti steht auch für:
 (6480) Scarlatti, ein Asteroid des Hauptgürtels
 Scarlatti Industries, ehemaliger südafrikanischer Automobilhersteller
 Scarlatti Peak, Berg auf der Alexander-I.-Insel in der Antarktis